Франсиско Мигел Франко Антунес Гомес (на португалски език - Francisco Miguel Franco Antunes Gomes, познат само като Чико, роден на 2 юни 1988 г.) е португалски футболист, защитник.

Статистика по сезони

Източници 

Португалски футболисти
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)